Rubicon River ist der Name folgender Flüsse:

* Rubicon River (Tasmanien), Fluss in Tasmanien, Australien
 Rubicon River (Goulburn River), Nebenfluss des Goulburn River in Victoria, Australien
 Rubicon River (Neuseeland), Nebenfluss des Waimakariri River auf der Südinsel Neuseelands
 Rubicon River (American River), Nebenfluss des American River in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Rubicon River (Rock River), Nebenfluss des Rock River in Wisconsin, Vereinigte Staaten